Indy Grand Prix of Alabama 2010 — это третья гонка сезона 2010 года серии IZOD IndyCar. Этап прошёл во второй уик-энд апреля на 3,7-километровой дорожной трассе в американском Бирмингеме. Права на показ гонки у американского телеканала Versus.

Из 25 пилотов, заявившихся на старт, только четверо представляли США.

Результаты

Квалификация

Стартовая решётка

Гонка 

1 — количество кругов лидировния.

Общий зачёт после этапа

Примечания

Ссылки 
 Статистика и результаты на официальном сайте серии

 

Бирмингем
Апрель 2010 года
Моторные виды спорта
2010